Кучек — неоднозначный термин.

 Кучек ( — верблюжонок, детёныш) — в Османской империи молодой танцор.
 топонимы
 Кучек — упразднённый в 2005 году посёлок, входивший в городской округ Кизел, Пермский край, Россия.
 Кучек — посёлок, Куйичирчикский район, Ташкентская область, Узбекистан.
 Кучек — населённый пункт, сельская гмина Александрув Куявский, повят Александровский, Куявско-Поморское воеводство, Польша.